Sibia est le nom normalisé français (CINFO) de 10 espèces de petits passereaux de la famille des Timaliidae.

Liste des espèces 
n.b. Le premier nom est le nom scientifique, le second, le nom normalisé CINFO, les suivants, d'autres noms non normalisés
 Crocias langbianis — Sibia du Langbian ou Sibia à couronne grise
 Crocias albonotatus — Sibia tachetée ou Sibia de Java
 Leioptila annectens — Sibia à dos marron ou Sibia à dos roux ou Sibia de Blyth
 Malacias capistratus — Sibia casquée ou Sibia à tête noire
 Malacias gracilis — Sibia grise ou Sibia grisâtre ou Sibia gracile
 Malacias melanoleucus — Sibia à tête noire ou Sibia de Tickell
 Malacias desgodinsi — Sibia de Desgodins
 Malacias auricularis — Sibia de Taïwan ou Sibia à oreilles blanches
 Malacias pulchellus — Sibia superbe ou Sibia magnifique
 Heterophasia picaoides — Sibia à longue queue

Nom d'oiseau ambigu